Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du 13 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Overton.

Résultats en simple

Parcours 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1975
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en octobre 1975